Novartis International AG (от латинских корней Novae Artis —"новые достижения") — транснациональная фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Компания работает в 140 странах; штаб-квартира расположена в Базеле, Швейцария. Novartis — полноправный член европейской Федерации Фармацевтической промышленности и Ассоциаций (EFPIA), Международной федерации Производителей фармацевтической продукции и Ассоциаций (IFPMA), и Фармацевтического Исследования и Производителей Америки (PhRMA). В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 2021 год Novartis заняла 65-е место (186-е по размеру выручки, 60-е по чистой прибыли, 287-е по активам и 51-е по рыночной капитализации).

История 
Корпорация Novartis образовалась в марте 1996 году в результате слияния компаний Sandoz и Ciba‑Geigy. 23 апреля слияние было одобрено Евросоюзом, 17 июня — акционерами компании Ciba‑Geigy, 24 июня — Федеральной торговой комиссией США; 7 марта компания Novartis появилась в коммерческом регистре Швейцарии. Компания Sandoz была основана в 1886 году и первоначально производила красители, но с 1895 года также занялась фармацевтикой. Ciba‑Geigy Ltd возникла в 1971 году при объединении компаний Ciba, основанной в 1859 году и Geigy («Гайги»), основанной в 1759 году. Все три компании были расположены в Базеле. Были объединены только направления фармацевтики и агрохимии, другие подразделения были проданы или выделены в самостоятельные компании, в частности Ciba Specialty Chemicals.

13 мая 1997 года был создан научно-исследовательский институт . В 2000 году подразделение агрохимии было объединено с аналогичным подразделением AstraZeneca в компанию Syngenta. В 2004 году открылся  в Сингапуре, занимающийся биомедицинскими исследованиями тропической лихорадки и поиском лекарства против туберкулёза.

В 2005 году была куплена компания Hexal AG, ведущий немецкий производитель дженериков, а также американская компания Eon Labs, что позволило компании Sandoz стать лидером в этой сфере фармацевтики. Ещё одна американская компания, , была куплена в 2006 году.

В 2007 году были проданы непрофильные активы — компании Gerber (производство детского питания) и Medical Nutrition (продукты для искусственного кормления), их покупателем стала другая швейцарская корпорация Nestlé. Тем самым Novartis сконцентрировалась на фармацевтике. В 2010 году за $39,3 млрд был куплен крупнейший в мире производитель офтальмологической продукции компания Alcon. Общая стоимость Alcon составила 60 млрд долларов.

В 2014—2015 годах была проведена реструктуризация корпорации. Ветеринарное направление было продано американской компании Eli Lilly and Company, отдел вакцин (кроме противогрипповых) — компании GlaxoSmithKline (GSK). Взамен у компании GSK были приобретены активы онкологического направления, а безрецептурные направления Novartis и GSK были объединены в компанию GSK Consumer Healthcare под мажоритарным управлением GSK (63,5 %), у Novartis 36,5 % соответственно и 4 места в совете директоров из 11. Сделка вступила в силу в 2015 году. Отдел вакцин от гриппа был продан австралийской компании CSL в июле 2015 года за $275 млн.

В июле 2018 года компания принимает решение о закрытии исследовательского центра по разработке противовирусных и антибактериальных препаратов в Сан-Франциско с целью оптимизации научно-исследовательской деятельности и желанием сконцентрироваться на создании препаратов для лечения онкологических заболеваний (генная терапия), а также новых исследованиях в области неврологии и офтальмологии.

Руководство 
 Йорг Райнхардт (, род. в 1956 году) — независимый неисполнительный председатель совета директоров Novartis с августа 2013 года, в компании с 1982 года (до 1996 года в Sandoz). Член международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA).
 Васант Нарасимхан (Vasant Narasimhan, род. 26 августа 1976 года) — главный исполнительный директор (CEO) с 2018 года, в компании с 2005 года.

Акционеры 
У компании Novartis около 186 тысяч акционеров. 46 % акций принадлежат швейцарским акционерам по 24 % — акционерам из Великобритании и США. Значимые акционеры:
 Emasan AG — 3,7 %;
 UBS Fund Management (Switzerland) AG — 2,3 %;
 Credit Suisse Funds AG — 2,1 %.

Подразделения Novartis 
 Инновационные препараты (Innovative Medicines) — занимается созданием, разработкой и изучением новых патентованных препаратов, а также производством и продажей рецептурных препаратов, применяемых в онкологии, иммунологии, трансплантологии, кардиологии, дерматологии, неврологии, психиатрии, эндокринологии и многих других областях медицины; на это подразделение в 2021 году пришлось 42 млрд долларов оборота; основные препараты:
 Косентикс (секукинумаб, Cosentyx) — дерматология (псориаз), $4,72 млрд,
 Энтресто (валсартан+сакубитрил, Entresto/Юперио) — (гипертония, хроническая сердечная недостаточность), $3,55 млрд,
 Гиления (финголимод, Gilenya) — невропатология (рассеянный склероз), $2,79 млрд,
 Луцентис (ранибизумаб, Lucentis) — офтальмология, $2,16 млрд,
 Тасигна (нилотиниб, Tasigna) — онкология (хронический миелоидный лейкоз), $2,06 млрд,
 Промакта (eltrombopag, Promacta/Revolade) — онкология, $2,02 млрд,
 Тафинлар (дабрафениб, Tafinlar/Mekinist) — онкология (меланома), $1,69 млрд,
 Джакави (руксолитиниб, Jakavi) — онкология (миелофиброз), $1,60 млрд,
 Xolair (омализумаб) — (астма), $1,43 млрд,
 Сандостатин (остеотид, Sandostatin) — онкология, $1,41 млрд,
 Золгенсма (онасемноген абепарвовек, Zolgensma) — спинальная мышечная атрофия, $1,35 млрд,
 Галвус (вилдаглиптин, Galvus) — противодиабетическое средство, $1,09 млрд,
 Иларис (Канакинумаб, Ilaris) — иммунология (болезнь Стилла), $1,06 млрд,
 Гливек (Gleevec/Glivec) — онкология (хронический миелоидный лейкоз), $1,02 млрд,
 Афинитор (эверолимус, Afinitor/Votubia) — онкология (рак молочной железы), $0,94 млрд,
 Кискали (рибоциклиб, Kisqali) — рак молочной железы, $0,94 млрд,
 Эксфорж (валсартан+амлодипин, Exforge) — (гипертония), $0,90 млрд,
 Кимрия (Тисагенлеклеусел, Kymriah) — лимфобластный лейкоз, $0,59 млрд.
 Sandoz — производство дженериков (лекарств, на которые истёк срок действия патентов); оборот 9,6 млрд долларов; состоит из трёх отделов:
 розничные дженерики — производство активных компонентов как в готовых формах, так и для расфасовки сторонними производителями; основными соединениями являются амоксициллин + клавулановая кислота (Amoxicillin/clavulanic acid), золедроновая кислота (Zoledronic acid), калий (Potassium), фентанил (Fentanyl), циклофосфамид (Cyclophosmamide), левотироксин натрия (Levothyroxine sodium);
 противоинфекционные средства — производство антибиотиков как для отдела розничных дженериков, так и для сторонних производителей;
 биофармацевтика — разработка и производство протеинов и других биотехнологических продуктов;

Научно-исследовательская организация компании носит название Novartis Institutes for BioMedical Research и объединяет институты в США, Швейцарии, Сингапуре и Китае, в которых работает 6000 сотрудников. Расходы на исследовательскую деятельность в 2021 году составили $9 млрд.

Производственные мощности включают 67 заводов в Австрии, Германии (5 заводов), Швейцарии (3 завода), США (9 заводов, штаты Нью-Джерси, Техас, Массачусетс, Джорджия, Калифорния, Западная Виргиния, Пенсильвания), Китае, Ирландии, Словении, Индии, Великобритании, Бельгии, Франции, Польше, Малайзии, Сингапуре, Испании, Японии и Индонезии.

Три четверти продаж приходятся на установившиеся рынки (США, Канада, Западная Европа, Япония, Австралия и Новая Зеландия), всего же продукция продаётся в 155 странах. Доля Европы в выручке компании составляет 39 %, доля США — 33 %, Азии, Африки и Австралии — 21 %, Канады и Латинской Америки — 7 %.

Финансовые показатели

Novartis в России 
В России первое представительство компаний, образовавших впоследствии «Новартис», открылось в 1876 году, а в 1915 году появилась первая фабрика в Москве.

В 1969 году, после длительного перерыва, вновь открылось представительство в Москве, которое работает по настоящее время.
На российском рынке Novartis работает как российская компания, то есть является не представительством, а закрытым акционерным обществом.

Основным партнёром глобального подразделения по корпоративным исследованиям Novartis в России является Институт биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова. Собственное производство в России открылось в июне 2015 года в Санкт-Петербурге.
 
В 2006 году объём продаж Novartis в России вырос на 53 %, причём компания заняла первое место в стране, опередив прежнего лидера Sanofi-Aventis. Общий оборот Novartis Group в России в 2006 году составил $514 млн.

Компания продаёт в России такие препараты, как Вольтарен Эмульгель, Длянос, Ламизил, Тавегил, Терафлю, Фенистил, Динамизан, Синекод, Отривин, Прокто-Гливенол, Виброцил и Экседрин.

В марте 2022 года Novartis приостановила капитальные инвестиции и коммерческие маркетинговые проекты, носящие рекламный характер, в Российской Федерации, при этом заявив о намерении продолжать поставки препаратов и проведение уже запущенных клинических исследований.

Конфликты 
В конце 2014 года Novartis обратился в арбитражный суд города Москвы с требованием отменить регистрацию и продажи до августа 2016 года отечественного препарата Несклер, включённого в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), ссылаясь на 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», согласно которому «не допускается получение, разглашение, использование в коммерческих целях и в целях государственной регистрации ЛП (лекарственного препарата) информации о результатах доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов, представленной заявителем для государственной регистрации ЛП, без его согласия в течение шести лет с даты государственной регистрации ЛП». «Несклер», созданный российской биотехнологической компанией «Биоинтегратор» Центра высоких технологий «ХимРар», является дженериком препарата против ремиттирующего рассеянного склероза под торговым названием «Гилениа» (международное непатентованное наименование — финголимод), разработанного Novartis и зарегистрированного в России в августе 2010 года. К концу ноября 2015 года стороны прошли уже несколько инстанций арбитражного суда, однако окончательного решения пока так и не принято. По мнению Союза фармацевтических и биомедицинских кластеров России, если Novartis выиграет, будет создан прецедент широкого толкования российского закона об обращении лекарственных средств, что может сильно затормозить импортозамещение в отрасли.

Достижения Novartis 
Разработки Novartis в фармакологии несколько раз приводили к существенному прогрессу в лечении тяжёлых заболеваний. В 1982 году был создан иммуносупрессивный препарат Сандиммун, что привело к резкому увеличению числа операций по пересадке органов во всём мире.

Препарат Сандостатин применяется при кровотечениях из варикозно расширенных вен пищевода и желудка и некоторых других угрожающих жизни состояниях.

Гливек позволил осуществить прорыв в лечении хронического миелоидного лейкоза.

За разработку Сандиммуна и Сандостатина компания была удостоена премий Галена, разработка Гливека отмечена  в 2002 году, разработка Юперио/Entresto отмечена  в 2022 году

Препарат Коартем, предназначенный для лечения малярии, прошёл предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения. Лекарство стало первым сильнодействующим комбинированным препаратом на основе артемизинина, который доступен для государственных закупок.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Novartis AG
 Сайт Novartis в России
 Novartis AG на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам

Транснациональные корпорации
Фармацевтические компании Швейцарии